El Cuervo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Cuervo, Sinaloa, 
 El Cuervo, San Luis Potosí, 
 El Cuervo, Guanajuato,

Spanien 

 El Cuervo, Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar